Алберт или Албер може да се отнася за:

 Свети Алберт
 Алберт (антипапа) -антипапа
 Алберт (Швеция) -крал на Швеция от 1338 – 1412
 Флориан Алберт -футболист
 двама крале на Белгия:
 Албер I (1875–1934)
 Албер II (р. 1934)
 двама принцове на Монако
 Албер I (1889 – 1922)
 Албер II (р. 1958)
 Алберт фон Сакс-Кобург-Гота съпруг и принц-консорт на кралица Виктория

География 
 Албер, град във Франция
 Албер, плавателен канал в Белгия
 Алберт, езеро в Уганда и Демократична република Конго
 Алберт, планински хребет в Папуа Нова Гвинея